El término carpintero real puede referirse a:
el picamaderos picomarfil (Campephilus principalis);
el picamaderos listado (Dryocopus lineatus).